La Secretaría General de Administración Digital (SGAD) de España, antes conocida como Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC), es el órgano directivo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, adscrito a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que asume la dirección, coordinación y ejecución de las competencias atribuidas al Departamento en materia de transformación digital de la administración.

El actual secretario general, desde el 10 de junio de 2020, es Juan Jesús Torres Carbonell.

Funciones
La Secretaría General ejerce directamente las siguientes funciones:

 La elaboración de la estrategia en materia de Administración Digital y Servicios Públicos Digitales de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, así como del proceso de innovación, y el establecimiento de las decisiones y directrices necesarias para su ejecución.
 La actuación como órgano referente nacional e interlocutor ante organismos e instituciones europeas e internacionales en el ámbito de la Administración Digital.
 La elaboración y tramitación, conjuntamente con la Dirección General de Gobernanza Pública, de los proyectos de disposición de carácter general en materia de organización y procedimiento que afecten a la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
 La colaboración con la Dirección General de Gobernanza Pública en la identificación, diseño, e impulso de programas y proyectos para facilitar el acceso de los ciudadanos y las empresas a los servicios públicos así como la elaboración y desarrollo de programas de atención, información y asistencia a los ciudadanos a través de los distintos canales disponibles, todo ello en los aspectos relativos a la administración electrónica, y en coordinación con los departamentos ministeriales y sus organismos dependientes, así como con otras administraciones públicas.
 La colaboración con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación en la gestión centralizada de la contratación en el ámbito competencial de la Secretaría General de Administración Digital.

Historia 
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, se creó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de racionalizar las estructuras, procedimientos y recursos de la Administraciones Públicas. La mayoría de medidas giraban en torno a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y, en concreto, se formuló un nuevo modelo de gobernanza de las TIC en la Administración General del Estado (AGE), cuya traducción más evidente fue la creación de un órgano directivo de alto nivel, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) durante el primer gobierno de Mariano Rajoy y que durante el segundo gobierno de éste pasó a denominarse Secretaría General de Administración Digital (SGAD).

Integrada orgánicamente en el Ministerio de la Presidencia y dependiente funcionalmente tanto de éste como del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC) —cuyo titular tenía rango de subsecretario— nació sin una estructura clara en septiembre de 2013. Un año más tarde, con el órgano plenamente operativo, se determinó que su dependencia orgánica y funcional debía ser única de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y se le dotó de cuatro subdirecciones generales: la Subdirección General de Coordinación de Unidades TIC, la Subdirección General de Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano, la Subdirección General de Explotación y la Subdirección General de Aplicaciones y Servicios Generales. También se le dotó de una División de Inversiones TIC sin nivel orgánico definido.

En noviembre de 2016, la DTIC se transformó en la Secretaría General de Administración Digital (SGAD). Se integró en la Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) del Ministerio de Hacienda y Función Pública y mantuvo prácticamente intacta su estructura a través de las cuatro subdirecciones generales que poseía la DTIC —Coordinación de Unidades TIC, Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano, Explotación, y Aplicaciones y Servicios Generales— y la antigua División de Inversiones TIC se transformó en la Subdirección General de Inversiones TIC. Por último, el Gabinete Técnico pasó a ser únicamente un Gabinete.

En junio de 2018, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, integró la SEFP en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y se creó en el seno de la Secretaría General una nueva División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad (DPCC) para la dirección técnica y estratégica del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos SOC. Año y medio después, en el segundo gobierno de Sánchez, éste concentró todas las competencias digitales en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Secretaría General pasó a depender de la nueva Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En este momento, las subdirecciones generales se renombraron —Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital, Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración, Subdirección General de Infraestructuras y Operaciones, Subdirección General de Servicios Digitales para la Gestión y Subdirección General de Presupuestos y Contratación TIC—, se mantuvo la DPCC y el Gabinete recuperó su carácter técnico.

Con la aprobación por parte de las Cortes Generales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, el Gobierno recibió la autorización para suprimir la Secretaría General y crear una Agencia Estatal de Administración Digital.

Estructura

De la Secretaría General dependen los siguientes órganos, a través de los cuales ejerce el resto de sus funciones:

 La Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital, a la que le corresponde la definición, desarrollo, despliegue y supervisión de la estrategia en materia de transformación digital en el ámbito de la Administración del Estado, la participación y coordinación de los órganos colegiados TIC y el ejercicio de las competencias que corresponden al Coordinador Nacional de la pasarela digital única europea.
 La Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración, a la que corresponde el análisis de requerimientos, diseño, implantación y la gestión compartida, ya sea mediante coordinación o prestación directa, de los servicios comunes de sistemas de información y comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
La Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital y la Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración se encargan conjuntamente de:
El diseño técnico, implantación y gestión de los medios y servicios digitales necesarios para evolucionar los servicios públicos actuales hacia servicios públicos universales de calidad orientados a los ciudadanos y empresas, promoviendo la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la digitalización a los procedimientos administrativos y la adaptación de la gestión pública al uso de medios digitales, en colaboración con la Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP).
La definición de las políticas y estrategias en relación con la gestión de datos en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y desarrollar acciones para coordinar a los diferentes organismos y entidades con el objetivo de conseguir una efectiva implementación de las mismas para la prestación de los servicios públicos digitales, así como la elaboración y propuesta de normativa referente a la reutilización de la información del sector público.
La elaboración, desarrollo, implantación, coordinación y seguimiento del Catálogo de tipos de datos compartibles para facilitar la localización y acceso a información elaborada por la Administración del Estado que sean necesarios a efectos de un procedimiento administrativo, mediante el uso de instrumentos como la Plataforma de Intermediación de Datos, y para implementar los mecanismos de conexión con la pasarela digital única de la Unión Europea.
La definición de estándares, de directrices técnicas y de gobierno TIC, de normas de calidad e interoperabilidad de aplicación a las Administraciones Públicas.
La colaboración con la Dirección General de Gobernanza Pública en la gobernanza y gestión del registro de funcionarios habilitados, del registro electrónico de apoderamientos, del registro electrónico general de la Administración General del Estado, del Sistema de Información Administrativa de los procedimientos en el ámbito de la Administración General del Estado y en la definición funcional y gobernanza del sistema de notificaciones.
La Subdirección General de Infraestructuras y Operaciones, a la que corresponde el estudio y planificación de la evolución de las plataformas tecnológicas para la prestación de servicios comunes, incluidos los declarados compartidos; el diseño, provisión, explotación y evolución de los centros de proceso de datos de referencia para la prestación de servicios comunes; el diseño, provisión y explotación de los servicios y las infraestructuras de comunicaciones unificadas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como de la Red SARA, que interconecta con otras administraciones públicas y la Unión Europea; el diseño, provisión y explotación de las infraestructuras tecnológicas y de los servicios de seguridad necesarios para la prestación de servicios comunes, incluidos los declarados compartidos, que correspondan a la Secretaría General; y la colaboración con la Dirección General de Gobernanza Pública en la gobernanza del teléfono 060.
La Subdirección General de Servicios Digitales para la Gestión, a la que le corresponde el análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento de las aplicaciones y herramientas necesarias para dar soporte a los servicios horizontales de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, entre otros los relativos a la gestión de recursos humanos; el diseño técnico y gestión de las plataformas tecnológicas que los soportan, en coordinación con la SEFP, en relación con la gestión del portal y sede electrónica del personal al servicio de la Administración General del Estado (FUNCIONA) y su autenticación; la provisión de aplicaciones y servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones prestados a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y a las Direcciones Insulares en todos sus ámbitos de actuación, en los términos que establezca la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, en coordinación con los ministerios implicados por cuestión de la materia.
La Subdirección General de Presupuestos y Contratación TIC, a la que corresponde la elaboración, en colaboración con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, de propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos y en la contratación pública de estos bienes y servicios TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos; así como todo lo relacionado con la gestión económico-presupuestaria en el ámbito de la Secretaría General y el estudio, planificación, impulso y seguimiento de los procesos de contratación en materia TIC y aquellos otros ámbitos relacionados. Asimismo, es responsable de la definición y gestión de un sistema común de imputación de costes TIC para toda la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
La División de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad, a la que corresponde la dirección técnica y estratégica del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos; y la definición de estándares, de directrices técnicas y de gobierno TIC, de normas de seguridad de aplicación a las Administraciones Públicas y la realización de propuestas e interlocución con el Centro Criptológico Nacional en el desarrollo de guías de seguridad.
El Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría General.

Titulares 
Entre 2013 y 2016 el titular del órgano directivo era conocido como director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado. Desde entonces, se le conoce como secretario general de Administración Digital.
 Domingo Molina Moscoso (28 de septiembre de 2013-30 de junio de 2018)
 Fernando de Pablo Martín (30 de junio de 2018-13 de mayo de 2020)
Celia Tenes García (13 de mayo de 2020-10 de junio de 2020). Interina. SG.º de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital. 
Juan Jesús Torres Carbonell (10 de junio de 2020-presente)

Enlaces externos 
 Portal de acceso general a las Administraciones públicas del Reino de España

Referencias 

Secretarías Generales de España
Administración electrónica en España